Zero Cool ist der Name
 eines Romans von Michael Crichton, siehe Zero Cool (Roman)
 des Protagonisten in dem Film Hackers – Im Netz des FBI